Центральный канал (Бельгия) — канал в Бельгии.
 Центральный канал (Франция) — канал во Франции.
 Центральный канал (акустика) — элемент звуковоспроизводящих установок объёмного звука